Thomas Francis Kramer, dit Tommy Kramer, (né le  à San Antonio au Texas) est un américain, joueur professionnel de football américain qui évoluait au poste de quaterback.

Au niveau universitaire, Tommy Kramer a joué pour les Owls de l'université de Rice. Élu MVP du Senior Bowl 1977, il choisit de se présenter à la draft 1977 de la NFL sans effectuer son année senior.

Il y est sélectionné par les Vikings du Minnesota en  choix lors du premier tour de cette draft. Il joue pour cette franchise jusqu'en fin de saison 1989 après avoir été sélectionné pour le Pro Bowl 1986. Il est ensuite transféré chez les Saints de La Nouvelle-Orléans mais prend sa retraite en fin de saison 1990.

Il est élu membre du College Football Hall of Fame en 2012.

Biographie

Statistiques

Carrière universitaire 

|-
| 1973 || Owls de Rice || 11 || 139 || 58 || 41,7 || 705 || 2 || 7 || 79,0 || 56 || 4 || 0,1 || 2
|-
| 1974 || Owls de Rice || 11 || 170 || 67 || 39,4 || 847 || 6 || 10 || 81,1 || 73 || - 37 || - 0,5 || 1
|-
| 1975 || Owls de Rice || 11 || 226 || 113 || 50,0 ||  || 8 || 16 || 96,9 || 131 || 217 || 1,7 || 4
|-
| 1976 || Owls de Rice || 11 || 501 || 269 || 53,7 ||  || 21 || 19 || 115,6 || 61 || - 47 || - 0,7 || 4

| 44 ||  || 507 || 48,9 ||  || 37 || 52 || 100,9 || 321 || 139 || 0,4 || 11

Carrière professionnelle 

| 1977 || Minnesota || 6 || 57 || 30 || 52,6 || 425 || 5 || 4 || || 10 || 3 || 0,3 || 0 || 6 || 45 || 3 || 0
|-
| 1978 || Minnesota || 4 || 16 || 5 || 31,3 || 50 || 0 || 1 || || 1 || 10 || 1 || 0 || 1 || 11 || 0 || 0
|-
| 1979 || Minnesota || 16 || 566 || 315 || 55,7 || 3397 || 23 || 24 || || 32 || 138 || 4,3 || 1 || 36 || 249 || 9 || 7
|-
| 1980 || Minnesota || 15 || 522 || 299 || 57,3 || 3582 || 19 || 23 || || 31 || 115 || 3,7 || 1 || 37 || 214 || 2 || 0
|-
| 1981 || Minnesota || 14 || 593 || 322 || 54,3 || 3912 || 26 || 24 || || 10 || 13 || 1,3 || 0 || 19 || 149 || 8 || 5
|-
| 1982 || Minnesota || 9 || 308 || 176 || 57,1 || 2037 || 15 || 12 || || 21 || 77 || 3,7 || 3 || 21 || 130 || 3 || 2
|-
| 1983 || Minnesota || 3 || 82 || 55 || 67,1 || 550 || 3 || 4 || || 8 || 3 || 0,4 || 0 || 3 || 27 || 2 || 2
|-
| 1984 || Minnesota || 9 || 236 || 124 || 52,5 || 1678 || 9 || 10 || || 15 || 9 || 0,6 || 0 || 24 || 145 || 10 || 7
|-
| 1985 || Minnesota || 15 || 506 || 277 || 54,7 || 3522 || 19 || 26 || || 27 || 54 || 2 || 0 || 39 || 255 || 9 || 9
|-
| 1986 || Minnesota || 13 || 372 || 208 || 55,9 || 3000 || 24 || 10 || || 23 || 48 || 2,1 || 1 || 31 || 178 || 7 || 4
|-
| 1987 || Minnesota || 6 || 81 || 40 || 49,4 || 452 || 4 || 3 || || 10 || 44 || 4,4 || 2 || 7 || 35 || 2 || 2
|-
| 1988 || Minnesota || 10 || 173 || 83 || 48 || 1264 || 5 || 9 || || 14 || 8 || 0,6 || 0 || 11 || 62 || 3 || 3
|-
| 1989 || Minnesota || 8 || 136 || 77 || 56,6 || 906 || 7 || 7 || || 12 || 9 || 0,8 || 0 || 12 || 75 || 1 || 1
|-
| 1990 || Nouvelle-Orléans || 1 || 3 || 1 || 33,3 || 2 || 0 || 1 || || - || - || - || - || 2 || 11 || 0 || 0

|  ||  || 55,1 ||  || 159 || 158 || || 214 || 531 || 2,5 || 20 || 249 ||  || 59 || 44

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1955
Naissance à San Antonio
Joueur américain de football américain
Quarterback
Joueur de football américain des Owls de Rice
Choix de draft des Vikings du Minnesota
Joueur des Vikings du Minnesota
Joueur des Saints de La Nouvelle-Orléans
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Membre du College Football Hall of Fame
Vainqueur du Sammy Baugh Trophy